A 717-es számú elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföldi pályaudvar és Százhalombatta között közlekedett.

Története 

2009. március 1-jétől közlekedett 717-es jelzéssel. A 2009. augusztus 22-ei menetrendben már nem szerepelt.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|colspan=2|0||Budapest, Kelenföldi pályaudvarvégállomás||27||28
|align=left|
|-
|colspan=2|1||Budapest, Kelenföld városközpont||26||27
|align=left|
|-
|colspan=2|2||Budapest, Fehérvári út||25||26
|align=left|
|-
|colspan=2|3||Budapest, Andor utca||24||25
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|colspan=2|4||Érd, autóbusz-állomás||23||24
|align=left|
|-
|colspan=2|5||Százhalombatta, vasútállomás||22||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=7|Az autóbuszok vagy csak a szürke, vagy csak a barna hátterű megállókat érintették.
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=2|6||Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány||21||22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=2|7||Százhalombatta, Irinyi J. utca||20||21
|align=left|
|-bgcolor=FFE4C4
|colspan=2|8||Százhalombatta, Móricz Zsigmond köz||19||20
|align=left|
|-bgcolor=FFE4C4
|colspan=2|9||Százhalombatta, Jókai Mór köz||18||19
|align=left|
|-bgcolor=FFE4C4
|colspan=2|10||Százhalombatta, ABC Áruház||17||18
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Százhalombatta, Dunafüredi elágazás||16||17
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Százhalombatta, Tél utca||15||16
|align=left|
|-
|colspan=2|13|| Százhalombatta, Fogoly utca||14||15
|align=left|
|-
|colspan=2|14|| Százhalombatta, Napsugár tér||13||14
|align=left|
|-
|colspan=2|15|| ||12||13
|align=left|
|-
|colspan=2|16|| Százhalombatta, Napsugár tér||11||12
|align=left|
|-
|colspan=2|17|| Százhalombatta, Fogoly utca||10||11
|align=left|
|-
|colspan=2|18|| Százhalombatta, Tél utca||9||10
|align=left|
|-
|colspan=2|19|| Százhalombatta, Dunafüredi elágazás||8||9
|align=left|
|-
|colspan=2|20|| Százhalombatta, Hága L. utca||7||8
|align=left|
|-
|colspan=2|21|| Százhalombatta, Csokonai utca||6||7
|align=left|
|-
|colspan=2|22|| Százhalombatta, Halgazdaság||5||6
|align=left|
|-
|colspan=2|23|| Százhalombatta, DE Rt. főkapu||4||5
|align=left|
|-
|∫||24|| Százhalombatta, Erőmű utca||∫||4
|align=left|
|-
|∫||25|| Százhalombatta, Gyoma utca||∫||3
|align=left|
|-
|∫||26|| Százhalombatta, Óvoda||∫||2
|align=left|
|-
|∫||27|| Százhalombatta, Szent László utca 123.||∫||1
|align=left|
|-
|∫||28|| Százhalombatta, autóbusz-fordulóvégállomás||∫||0
|align=left|
|-
|24||∫|| Százhalombatta, Eperfa utca||3||∫
|align=left|
|-
|25||∫|| Százhalombatta, Panoráma utca||2||∫
|align=left|
|-
|26||∫|| Százhalombatta, István király útja||1||∫
|align=left|
|-
|27||∫|| Százhalombatta, Régészeti parkvégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Jegyzetek 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Érd megszűnt autóbuszvonalai
Százhalombatta megszűnt autóbuszvonalai